

Métier 
Un carrier est un ouvrier travaillant dans une carrière pour l’extraction de matériaux de construction.

Patronyme 

 Alain Carrier (1924-2020), un affichiste et illustrateur français ;
 Georges Carrier (1910-1993), joueur français de basket-ball ;
 Jean Carrier (?-1437), ecclésiastique schismatique français ;
 Jean Carrier (1834-1898) homme politique français ;
 Jean-Baptiste Carrier (1756-1794), homme politique français ;
 Jean-Claude Carrier (1897-1944), résistant français, Compagnon de la Libération ;
 Jean-Paul Carrier (1917-2000), résistant français ;
 Louis Carrier (1816-1874), homme politique québécois ;
 Louis-Georges Carrier (1927-2016), réalisateur québécois ;
 Magali Carrier (1978-), escrimeuse française ;
 Michel Carrier (1909-1981), homme politique français ;
 Robert Carrier (1941-), homme politique québécois ;
 Roch Carrier (1937-),romancier, dramaturge et auteur de contes et d'ouvrages de littérature d'enfance et de jeunesse ;
 Willis Haviland Carrier (1876-1950), ingénieur américain.

Voir aussi  dont Albert-Ernest Carrier-Belleuse (1824-1887), sculpteur français du Second Empire.

Toponymes 

 Rivière Carrier, une rivière du Québec, au Canada, affluent de la rivière Fourchue ;
 Carrier, ville américaine située en Oklahoma.

Autres 
 Carrier, nom anglais des Dakelh, peuple autochtone canadien de Colombie-Britannique,
 Carrier ou dakelh, langue des Dakelh,
 Carriers, un film américain de 2009 des frères Alex et David Pastor,
 Carrier Carrosserie, société anonyme française,
 Carrier, société spécialisée dans les équipements d'air climatisé.
 Carrier Dome, un stade situé sur le campus de l'université de Syracuse dans l'État de New York.

Voir aussi